Arsi è una delle zone amministrative in cui è suddivisa la Regione di Oromia in Etiopia.

Woreda 
La zona è composta da 27 woreda:
 Amigna
 Aseko
 Asela town
 Bekoji town
 Bele Gesgar
 Chole
 Degeluna Tijo
 Diksis
 Dodota
 Golocha
 Guna
 Hitosa
 Inkolo Wabe
 Jeju
 Limu Bilbilo
 Lude Hitosa
 Merti
 Munessa
 Robe
 Seru
 Shanan Kolu
 Shirka
 Sire
 Sude
 Tena
 Tiyo
 Ziway Dugda

Note